«Музыкальные продюсеры Испании» (, сокращенно как PROMUSICAE) — некоммерческая организация в Испании, в которой объединены испанские члены международной организации IFPI. PROMUSICAE представляет интересы звукозаписывающей индустрии Испании.

30 апреля 2003 Antonio Guisasola стал президентом организации, вместо Carlos Grande.

Чарты 

Чарты рассчитываются раз в неделю по воскресеньям. Они рассчитываются по розничным продажам музыки в Испании за неделю с предыдущей субботы до пятницы.

Promusicae предоставляет следующие чарты:

 Top 50 songs
 Top 100 albums chart
 Top 20 compilations chart
 Top 20 DVD Chart
 Airplay Chart

Сертификации

Ссылки 

 Официальный сайт

Организации Испании
Музыка Испании
Организации по охране авторского и смежных прав
Хит-парады
Ассоциации музыкальной индустрии